Kwas 1-N-naftyloftalamowy
 Nowa Partia Antykapitalistyczna – francuska partia polityczna
 nanopaskal
 Narodowa Partia Australii